Herder är ett namn, som kan vara både ett efternamn och ett förnamn för män. Det är ett lågtyskt ord för herde.

Offentlig statistik tillgänglig i maj 2018 visar att 99 personer i Sverige hade Herder som efternamn. 36 män hade Herder som förnamn. Av dessa hade 2 namnet som tilltalsnamn (första förnamn). 
Ordet kan även ingå i andra namn.

Personer med efternamnet Herder

 Johann Gottfried Herder (1744–1803), tysk filosof.
 Lars Herder (1923–1976), svensk konstnär och tecknare

Musik
 Nerf Herder, poppunk-band från Santa Barbara, Kalifornien

Källor

Lågtyska efternamn
Svenska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Mansnamn